miejscowości w Polsce: 
 Żabin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Niechlów 
 Żabin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Żabin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie 
 Żabin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo

miejscowości na Białorusi:
 Żabin – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Żabin – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Żabin – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Żabin – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim

miejscowości na Ukrainie:
 Żabin – wieś w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też: Żabin Karniewski, Żabin Łukowski, Żebry-Żabin